I Campionati europei di badminton 2014 si sono svolti a Kazan', in Russia, dal 23 al 27 aprile 2014. È stata la 24ª edizione del torneo, organizzato dalla Badminton Europe.

Medagliere

Podi

Risultati

Singolare maschile

Singolare femminile

Doppio maschile

Doppio femminile

Doppio misto

Collegamenti esterni 
 

Badminton nel 2014
2014
Competizioni sportive a Kazan'